Pusjkin kan syfta på

Personer
 Agrippina Musin-Pusjkin (1740 – ca 1784) skådespelare
 Aleksandr Pusjkin (1799–1837) rysk författare
 Aleksandr Pusjkin (danslärare) (1907–1970) från Ryssland

Geografi
 Pusjkin-toppen – en bergstopp på gränsen mellan Ryssland och Georgien
 Pusjkin (stad) – en stad i Ryssland

Övrigt
 2208 Pushkin – en asteroid döpt efter författaren

Se även
 Pusjkino

Ryska efternamn